Вомеку́р-сюр-Мадо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 85 км на південь від Меца, 30 км на північний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вомекур-сюр-Мадон на сайті французького Національного інституту географії
 Вомекур-сюр-Мадон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вомекур-сюр-Мадон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вомекур-сюр-Мадон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вомекур-сюр-Мадон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези